Можи-Мирин:

 Можи-Мирин — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Можи-Мирин — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. 
 Можи-Мирин — бразильский футбольный клуб.